Fiora steht für:
 Fiora, ein 80 km langer Fluss in Italien
 Fiora (Musikerin) (* 1979), australische Musikerin

Fiora ist der Familienname folgender Personen:
 Mella Fiora (vor 1891–nach 1899), Sängerin an deutschen Theatern des 19. und 20. Jahrhunderts